Messara steht für:

 Messara-Ebene, eine Tiefebene auf Kreta
 Messara-Pferd, eine Pferderasse auf Kreta
 Messara, eine Ebene auf Zypern